Дип, ДИП или ДиП могут означать:
 дип- — сокращение от дипломатический: диппосольство, диппредставительство, дипконсульство.
 Дип — густой соус для обмакивания в нём чипсов, снэков, кусочков овощей.
 Дип-хаус — стиль электронной танцевальной музыки.
 Дип-программа — вымышленная компьютерная программа, описанная в романах Сергея Лукьяненко.
 Догнать и перегнать — советский лозунг:
 ДиП (станок) — серия советских станков 1930-х — 1980-х годов.
 Догнать и перегнать (проект) — проект С. Серафимова и Н. Зандберг Дома проектов в Харькове на площади Свободы в стиле конструктивизм, победивший на всесоюзном конкурсе 5 февраля 1930 г. С 1962 г. в данном здании Харьковский университет.
 ДИП — Дымовой извещатель пожарный.
 ДИП — дальний пушечный истребитель, советский самолёт ОКБ Туполева.
 ДиП — советский планёр ОКБ Антонова.
ДИП — Департамент информации и печати (МИД России).

См. также 
 Deep Purple
 Deep Blue
 Deep Impact
 Deep Dish